Ganaș se poate referi la:

 Ganaș (alimentație) - o cremă de patiserie pe bază de ciocolată, frișcă și unt;
 Ganaș, Satu Mare - o localitate în județul Satu Mare.